Пикше́нь () — село в Большеболдинском районе Нижегородской области. Административный центр Пикшенского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 210 км, до районного центра села Большого Болдино — 5 км. Абсолютная высота 162 метра над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как разноведомственная деревня во втором стане Лукояновского уезда при речке Эле в 53 верстах от Лукоянова. В деревне насчитывалось 122 двора и проживало 1111 человек (516 мужчин и 595 женщин).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения эрзяне составляли 60%, русские — 38% из 548 человек.

Достопримечательности 
 Музей мордовской культуры и быта
 Памятный знак в честь Владимира Короленко — организатора общественных столовых в 1892 году для спасения голодающих жителей села Пикшени.
 Никольская церковь. Построена в 1864–1869 годах стараниями прихожан и помещика Василия Аникиева. Освящена 11 января 1869 года. Здание деревянное, на каменном фундаменте, в одной связи колокольня.

Известные уроженцы и жители 
  (1919 — 2013) — эрзянский поэт, переводчик, член Союза писателей России (1949), заслуженный писатель МАССР (1980), участник Великой Отечественной войны.

Примечания 

Населённые пункты Большеболдинского района